Listen může být:

 listen – metamorfovaný list
 Listen (album, A Flock of Seagulls) – album skupiny A Flock of Seagulls (1983)
 Listen (album, Christy Moore) – album hudebníka Christyho Moora (2009)
 Listen (album, David Guetta) – album Davida Guetty (2014)
 Listen (album, The Kooks) – album skupiny The Kooks (2014)

Externí odkazy